The Fountainhead steht für:

 Der ewige Quell (Roman), Originaltitel eines Romans von Ayn Rand (dt. Der ewige Quell, auch: Der Ursprung)
 The Fountainhead, Originaltitel des Films Ein Mann wie Sprengstoff
 The Fountainhead (Band), eine irische Band